Гавриил Ефимович Драбков (9 июля 1905, Кривка, Витебская губерния, Российская империя — 23 марта 1991, Ленинград, СССР) — советский военный деятель, полковник (23.04.1943).

Биография 
Родился 9 июля 1905 года в деревне Кривка, ныне — в Велижском районе, Смоленская область, Россия. Русский.

Военная служба 
21 ноября 1927 года был призван в РККА и зачислен курсантом в учебный дивизион 4-й артиллерийской бригады ЛВО. После завершения обучения был назначен помощником командира взвода в 73-й отдельный артиллерийский дивизион в город Красногвардейск.

С октября 1930 года проходил обучение в 1-й Ленинградской артиллерийской школе, где в 1931 году вступил в ВКП(б), после окончания школы в июне 1932 года назначен командиром взвода учебной батареи 2-й артиллерийской дивизии. С ноября 1932 года командовал батареей в 3-м отдельном местном стрелковом батальоне, а с ноября 1934 года — врид командира этого дивизиона.

С ноября 1937 по январь 1939 года учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем направлен начальником отдела ПВО штаба ЗакВО. В апреле 1941 года переведен в ПрибОВО на должность заместителя начальника штаба Северо-Западной зоны ПВО.

Великая Отечественная война 
В начале войны подполковник Драбков в той же должности на Северо-Западном фронте. В июне — июле в состав Северо-Западной зоны ПВО входили 10-, 12- и 14-я бригады ПВО, а также Эстонский бригадный район ПВО, которые выполняли задачи по ПВО объектов и войск на территории Прибалтийских республик. В конце июля соединения и части зоны ПВО вошли в непосредственное подчинение командующего войсками Северо-Западного фронта.

В сентябре 1941 года Драбков был назначен начальником отдела боевой подготовки Московской зоны ПВО.

В ноябре 1941 года Драбков переводится на должность начальника штаба Архангельского дивизионного района ПВО.

С июня 1942 года исполняет должность начальника штаба Тульского дивизионного района ПВО.

В мае 1943 года полковник Драбков назначен командиром 28-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК. В ходе войны дивизия входила в состав 50-й, 3-й и 70-й армий 1-го и 2-го Белорусских фронтов и выполняла задачи по прикрытию войск от ударов авиации противника в ходе Рогачёвско-Жлобинской, Белорусской, Могилёвской, Минской, Белостокской и Осовецкой операциях. В январе — апреле 1945 года её части принимали участие в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

За время войны комдив Драбков был три раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны полковник Драбков продолжал командовать этой дивизией.

С марта 1946 года по май 1948 года учился в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по окончании которой был назначен заместителем командующего по ПВО Управления командующего артиллерией ЦГВ.

С июня 1949 года исполнял должность заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии Юж.-УрВО, а с мая 1950 года — ТуркВО.

С июля 1956 года он назначается начальником кафедры тактики зенитной артиллерии в Военно-артиллерийской командной академии.

В ноябре 1957 года переведен заместителем командующего артиллерией Северного ВО по зенитной артиллерии.

С октября 1958 года исполнял должность начальника войск ПВО 6-й армии — помощника командующего армией по ПВО.

14 октября 1960 года уволен в запас.

Скончался в Ленинграде 23 марта 1991 года. Похоронен на Богословском кладбище.

Награды 
СССР
 орден Ленина (20.04.1953)
 три ордена Красного Знамени (01.09.1943, 22.02.1945, 06.11.1947)
 орден Кутузова II степени (29.05.1945)
 два ордена Отечественной войны I степени (14.09.1944, 06.04.1985)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
медали в том числе:
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (26.09.1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Г. Е. Драбков.
 За овладение штурмом городом и крупным промышленным центром Белосток — важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев, прикрывающим пути к Варшаве. 27 июля 1944 года № 151.
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.
 За форсирование Одера южнее Штеттина, прорыв сильно укрепленной обороны немцев на западном берегу Одера и овладение главным городом Померании и крупным морским портом Штеттин, а также овладение городами Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт. 26 апреля 1945 года. № 344.
 Других государств
 орден и медали

Память

Примечания

Литература 
 
 Голотюк В. Л., Цапаев Д. А. Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941—1945 гг. — М., 2012. — С. 173. — ISBN 978-5-9903475-2-6

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии
Члены КПСС
Похороненные на Богословском кладбище